еПри Рима 2021 года () — второй этап сезона 2020/2021 чемпионата мира «Формулы E», состоящий из двух гонок, которые пройдут 10 и 11 апреля на городской трассе «Circuito Cittadino dell'EUR» в квартале всемирной выставки в Риме, столице Италии. Это третий еПри Рима в истории.

Перед этапом 
Изначально планировалось, что этап в Риме будет состоять из одной гонки, однако из-за угрозы отмены других гонок в сезоне из-за пандемии COVID-19 27 марта организаторы объявили, что следующие еПри Рима и еПри Валенсии будут состоять из двух гонок. 

В феврале 2021 года организаторы этапа представили новую, более длинную конфигурацию трассы длиной 3,380 км, содержащую 19 поворотов. Обновлённая версия, которая вновь проложена по улицам квартала всемирной выставки в Риме, содержит более длинные прямые, которые должны дать больше возможностей для обгонов.

Первая гонка

Свободные заезды 
Вторая сессия свободных заездов была остановлена и завершена досрочно из-за повреждения поребрика на трассе и его ремонта.

Квалификация 
Погода:  Пасмурно. Сухо. Воздух +15 °C. Трасса +19…20 °C

Поул-позицию завоевал Стоффель Вандорн, пилот команды Mercedes.

Примечания 

Максимилиан Гюнтер получил штраф в 5 позиции за столкновение с Томом Блумквистом в предыдущей гонке.
Ник Кэссиди допущен к старту.
Том Блумквист получил штраф в 3 позиции за слишком ранний выезд на пит-лейн в квалификации.
 Эдоардо Мортара не участвовал в квалификации из-за проблем с силовой установкой. Допущен к старту.
Оливер Терви не участвовал в квалификации из-за аварии в первой сессии свободных заездов. Допущен к старту. Как виновник аварии в первой сессии свободных заездов получил штраф в виде старта с пит-лейн.

Гонка 
Погода:  Пасмурно. Подсыхающая трасса. Воздух +14...15 °C. Трасса +16…17 °C

На втором круге гонки в борьбе за лидерство столкнулись обладатель поул-позиции Стоффель Вандорн и Андре Лоттерер, пилот команды Porsche, которые в итоге потеряли много позиций. В лидеры вышел Оливер Роуленд, пилот команды Nissan e.dams, однако он получил штраф в виде проезда по пит-лейн и потерял лидерство. Это позволило Лукасу ди Грасси, пилоту команды Audi Abt, выйти в лидеры гонки. В течение большей части гонки Ди Грасси боролся за победу с пилотом DS Techeetah Жан-Эриком Вернем и они многократно менялись позициями, однако развязка произошла в концовке гонки: у Ди Грасси сломался привод и он замедлился на трассе, прорвавшийся на высокие позиции Стоффель Вандорн, пытаясь увернуться от замедлившегося автомобиля Ди Грасси, потерял контроль над собственным и врезался в стену, зацепив напарника по команде Ника де Вриса.. В итоге победу одержал Жан-Эрик Вернь.

Круги лидирования

Примечания 

 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡».
Одно очко за быстрый круг.
 Одно очко за быстрейшее время в групповом этапе квалификации
 Три очка за поул-позицию.
Андре Лоттерер получил штраф в 5 секунд за столкновение с Стоффелем Вандорном.
Ник Кэссиди получил штраф в 5 секунд за столкновение с Джейком Деннисом.
Сержиу Сетте Камара получил штраф в 5 секунд за превышение скорости в режиме жёлтых флагов (FCY).

Положение в чемпионате после гонки 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Вторая гонка

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Дождь. Влажная трасса. Воздух +12...13 °C. Трасса +12 °C

Квалификация прошла в сырых условиях. Победителем группового этапа стал новичок серии Норман Нато, пилот команды Venturi, однако суперпоул завоевал другой новичок Ник Кэссиди, пилот команды Virgin.

Примечания 

 Так как Оливер Терви не стартовал в первой гонке, штраф был отложен на вторую.
 Время Андре Лоттерера аннулировано по причине превышения мощности. Допущен к старту.
 Сержиу Сетте Камара и Джейк Деннис допущены к старту.

Гонка 
Погода:  Пасмурно. Подсыхающая трасса. Воздух +15...16 °C. Трасса +16 °C

Обладатель поул-позиции Ник Кэссиди ошибся на первом круге и потерял лидерство. Лидером стал Норман Нато, однако он не смог поддерживать высокий темп и пропустил вперёд Паскаля Верляйна, пилот команды Porsche. Благодаря верному времени выбора активации режима атаки, в лидеры вышел Стоффель Вандорн и в течение гонки больше не упускал лидерство. Норман Нато финишировал третьим, однако перерасходовал энергию и был дисквалифицирован, и на подиум поднялся Верляйн.

Круги лидирования

Примечания 
 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡».
Одно очко за быстрый круг в первой десятке.
 Три очка за поул-позицию.
Одно очко за быстрейшее время в групповом этапе квалификации.
Себастьен Буэми получил штраф в 5 секунд за столкновение с Лукасом ди Грасси.
Оливер Роуленд получил штраф в 5 секунд за столкновение с Ником Кэссиди.
Алекс Линн получил штраф в 30 секунд за неиспользования режима атаки в третий раз.
Робин Фряйнс получил штрафы в 5 секунд за нарушения в режиме машины безопасности и 30 секунд за неиспользования режима атаки в третий раз.
Норман Нато финишировал третьим, однако был дисквалифицирован за перерасход энергии.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Формулы E
 Результаты гонок и судейские протоколы

Спорт в Италии в 2021 году
ЕПри Рима